Il singolare del torneo di tennis Austrian Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Albert Costa che ha battuto in finale Andrea Gaudenzi 6–2, 1–6, 6–2, 3–6, 6–1.

Teste di serie 

Assente
 Evgenij Kafel'nikov (terzo turno)
 Albert Costa (campione)
 Alberto Berasategui (secondo turno)
 Thomas Muster (terzo turno)
 Andrea Gaudenzi (semifinali)
 Andrea Gaudenzi (finale)
 Richard Fromberg (quarti di finale)

 Sláva Doseděl (secondo turno)
 Julián Alonso (terzo turno)
 Hicham Arazi (secondo turno)
 Albert Costa (quarti di finale)
 Fernando Meligeni (quarti di finale)
 Carlos Costa (secondo turno)
 Nicolás Lapentti (quarti di finale)
 Franco Squillari (semifinali)
 Marat Safin (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1998